After Hours může být:

 After Hours (film), film z roku 1985
 After Hours (píseň), skladba skupiny The Velvet Underground
 After Hours (album, Gary Moore)
 After Hours (album, André Previn)
 After Hours (album, John Pizzarelli)
 After Hours (album, Linda Perry)
 After Hours (album, Little River Band)
 After Hours (album, Pintop Perkins)
 After Hours (album, Sarah Vaughan)
 After Hours (album, The Weeknd)